Des autoroutes de plusieurs pays portent le code A10 ou A-10 :

  Autoroute allemande A10, (surnommée Berliner Ring) une autoroute périphérique autour de Berlin ;
  Autoroute autrichienne A10, une autoroute reliant Villach à Salzbourg ;
  Autoroute belge A10, une autoroute reliant Bruxelles à Ostende ;
  Autoroute croate A10, une autoroute reliant Ploče à la frontière bosniaque ;
  Autoroute espagnole A-10, (surnommée Autovia de la Barranca) une autoroute reliant Irurtzun à Altsasu ;
  Autoroute française A10, (surnommée L'Aquitaine) une autoroute reliant Paris à Bordeaux;
  Autoroute italienne A10, (surnommée Autoroute des Fleurs)  une autoroute reliant Vintimille à Gênes ;
  Autoroute kazakh A10, une autoroute reliant Öskemen à la frontière russe;
  Autoroute néerlandaise A10, une autoroute périphérique autour d'Amsterdam;
  Autoroute portugaise A10, une autoroute reliant Bucelas à Benavente ;
  Autoroute québécoise 10, une autoroute reliant Montréal à Sherbrooke ;
  Autoroute roumaine A10, une autoroute reliant Sebeș à Turda ;
  Autoroute suisse A10, une autoroute reliant Muri bei Bern à Rüfenach ;

Voir aussi